Bojan Markoski – ex calciatore macedone
 Jovan Markoski – calciatore serbo
 Kire Markoski – calciatore macedone